Арсе́ний Алекса́ндрович Тарко́вский (25 июня 1907, Елисаветград, Херсонская губерния, Российская империя — 27 мая 1989, Москва, СССР) — русский советский поэт и переводчик. Лауреат Государственной премии СССР (1989 — посмертно), Государственной премии Туркменской ССР (1971) и Государственной премии Каракалпакской АССР (1967). Участник Великой Отечественной войны.

Отец режиссёра театра и кино, сценариста, народного артиста РСФСР Андрея Тарковского (1932—1986).

Биография

Детство и юность (1907—1923) 
Арсений Александрович Тарковский родился  в Елисаветграде, в то время уездном городе Херсонской губернии (ныне город Кропивницкий, Украина). Его отец, Александр Карлович (1862—1924), чей первый достоверно известный предок по отцовской линии был польским дворянином по имени Матеуш Тарковский (), работал служащим Елисаветградского общественного банка. За участие в 1880-х гг. в организации народнического кружка Александр Карлович находился под гласным надзором полиции. Три года он провёл в тюрьмах Воронежа, Елисаветграда, Одессы и Москвы, был выслан на пять лет в Восточную Сибирь. В ссылке он начал заниматься журналистикой, сотрудничая с иркутскими газетами. По возвращении в Елисаветград писал для одесских и елисаветградских газет. После смерти своей первой жены он женился на Марии Даниловне Рачковской — румынке родом из Ясс (ныне город в Румынии). От этого брака родились двое сыновей: Валерий, погибший в бою против атамана Григорьева в мае 1919 года, и младший сын Арсений.

Другая версия гласит, что «во время пребывания Петра I в Дагестане в 1722 году Гамза-бек отцом, шамхалом Адиль-Гиреем Тарковским, был отдан русскому государю на воспитание («аманаты»). Тот увёз его с собой в Россию. Его дальнейшая судьба покрыта мраком безвестности. Возможно, что именно он, навсегда оставшись на государевой службе в России, женившись на христианке и приняв православие, стал родоначальником русской ветви Тарковских, в потомстве которых в истории культуры России хорошо известны отец и сын Арсений и Андрей Тарковские». По словам дочери поэта и составительницы родословной Марины Тарковской, эта версия происхождения «совершенно беспочвенная», и «ни в одном документе подтверждения этих баек нет».

Александр Карлович, отец Арсения Александровича, был воспитанником драматурга и актёра Ивана Карповича Тобилевича (Карпенко-Карого), одного из основателей украинского национального театра. В семье преклонялись перед литературой и театром, писали стихи и пьесы для чтения в кругу семьи. Сам Александр Карлович помимо занятий журналистикой писал стихи, рассказы и переводил для себя Данте, Джакомо Леопарди, Виктора Гюго и других поэтов. Был лично знаком с Лениным и Пилсудским.

Маленьким мальчиком Арсений Тарковский вместе с отцом и братом посещал поэтические вечера столичных знаменитостей — Игоря Северянина, Константина Бальмонта, Фёдора Сологуба.

В 1919 г. был задержан вместе со своим старшим братом, бросившим бомбу в атаманшу Маруську Никифорову, и отпущен по её приказу.

В 1921 году, после гражданской войны на Украине и установления там советской власти, Арсений и его друзья, бредившие поэзией, опубликовали в газете акростих, первые буквы которого нелестно характеризовали главу советского правительства Ленина. Молодых людей арестовали и повезли в Николаев, который в те годы был административным центром области. Арсению Тарковскому удалось бежать с поезда по дороге. После этого он скитался по Украине и Крыму, перепробовал несколько профессий: был учеником сапожника, работал в рыболовецкой артели. По другим данным в 1925 году мирно закончил профтехшколу в Елисаветграде, после чего отправился в Москву.

Переезд в Москву. Довоенные годы (1923—1941) 
В 1923 году Арсений Александрович переехал в Москву к сестре своего отца. В 1925 году поступил учиться на Высшие литературные курсы, возникшие на месте закрытого после смерти Валерия Брюсова созданного им Литературного института. При поступлении Тарковский познакомился с поэтом и теоретиком стиха Георгием Аркадьевичем Шенгели, который стал его учителем и старшим другом. Вместе с Тарковским на курсе учились Мария Петровых, Юлия Нейман, Даниил Андреев. В том же 1925 году на подготовительный курс поступила Мария Вишнякова, ставшая в феврале 1928 года женой Арсения Тарковского. Два года, начиная с 1929, Тарковский получал ежемесячную стипендию Фонда помощи начинающим писателям при Государственном издательстве, которая помогала существовать молодой семье. В том же году из-за скандального происшествия — самоубийства одной из слушательниц — закрылись Высшие литературные курсы. Слушатели, не успевшие окончить Курсы, были допущены к экзаменам при МГУ.

По словам самого поэта, стихи Арсений Александрович начал писать «с горшка». Однако первые публикации Тарковского — четверостишие «Свеча» (сборник «Две зари», 1927 год) и стихотворение «Хлеб» (журнал «Прожектор», № 37, 1928 год) — состоялись уже во время обучения на Высших литературных курсах.

В 1924—1929 Тарковский был сотрудником газеты «Гудок», автором судебных очерков, стихотворных фельетонов и басен (один из его псевдонимов — Тарас Подкова).

В 1925 году на Высших литературных курсах познакомился с Марией Вишняковой, в 1928 году Тарковский и Вишнякова поженились, хотя их родители и были против этого брака. В 1932 году родился сын Андрей, ставший позднее известным кинорежиссёром, а в 1934 дочь Марина.

В 1931 году Тарковский работал на Всесоюзном радио старшим инструктором-консультантом по художественному радиовещанию, писал пьесы для радиопостановок. По заданию литературно-художественного отдела Всесоюзного радио он написал пьесу «Стекло». Чтобы познакомиться со стекольным производством, он ездил на стекольный завод под Нижним Новгородом. 3 января 1932 года пьеса «Стекло» (с участием актёра Осипа Наумовича Абдулова) была передана по Всесоюзному радио. Эта радиопьеса Тарковского подверглась резкой критике за «мистику» — в качестве литературного приёма Тарковский ввёл голос родоначальника русского стекла Михаила Ломоносова.

Примерно с 1933 года Тарковский начал заниматься художественным переводом. Георгий Шенгели, тогда сотрудник Отдела литературы народов СССР Государственного литературного издательства, привлекает к переводческому делу таких поэтов, как Вера Звягинцева, Мария Петровых, Марк Тарловский, Аркадий Штейнберг, Арсений Тарковский и другие.

Работа над переводами национальных поэтов была связана с творческими командировками (Киргизия, Крым, Кавказ). Вместе с близким другом Аркадием Акимовичем Штейнбергом Тарковский работал над переводами поэм и стихов сербского поэта-эмигранта Радуле Марковича, писавшего под псевдонимом Стийенский.

В 1936 году Тарковский познакомился с Антониной Александровной Бохоновой, женой критика и литературоведа Владимира Тренина, соратника Маяковского и Давида Бурлюка.

Летом 1937 года Арсений окончательно оставил первую семью и соединил свою жизнь с Бохоновой.

Летом 1939 года Тарковский с Антониной Александровной Бохоновой и её дочерью Еленой Трениной по заданию Союза писателей СССР ездил в Чечено-Ингушскую АССР для работы над переводами местных поэтов. Они жили в Грозном и в посёлке Ведено.

Осенью 1939 года Арсений Александрович приезжал в Ленинград по издательским делам, там он заболел дифтерией и оказался в инфекционной больнице «Боткинские бараки», где в то же время находился на лечении композитор Дмитрий Шостакович. Выйдя из больницы, Тарковский присутствовал на похоронах Л. Д. Менделеевой, жены А. А. Блока.

27 февраля 1940 года состоялось заседание Президиума Союза советских писателей, на котором поэт и переводчик Марк Тарловский рекомендовал Тарковского в Союз писателей, обратив внимание собрания на него как на мастера перевода, перечислив его работы — переводы киргизской поэзии, грузинских народных песен, трагедии Корнеля «Цинна», туркменского поэта Кемине. Так Тарковский был принят в союз писателей СССР.

В 1940 г. Арсений Александрович развёлся со своей первой женой Марией Вишняковой и оформил брак с А. А. Бохоновой. Также осенью 1940 года он, вероятно, познакомился с Мариной Ивановной Цветаевой.

Война (1941—1945) 
Начало войны застало Тарковского в Москве. В августе он проводил в эвакуацию в г. Юрьевец Ивановской области свою первую жену и детей. Вторая жена и её дочь уехали в г. Чистополь Татарской АССР, куда эвакуировали членов Союза писателей и членов их семей. Оставшись в Москве, Тарковский прошёл вместе с московскими писателями военное обучение. По заключении медкомиссии, мобилизации в действующую армию он не подлежал.

Арсений принимал участие в поэтических встречах, которые организовывал Союз писателей для москвичей. В первых числах сентября 1941 года Тарковский узнал о трагической гибели Марины Цветаевой и отозвался на неё горестными стихами.

16 октября 1941 года, в день эвакуации Москвы, Арсений Александрович вместе с престарелой матерью покинул столицу. Они отправились в Казань, чтобы оттуда добраться до Чистополя.

В конце октября и ноябре 1941 года в Чистополе, где Тарковский жил тогда вместе с семьёй, он создал цикл «Чистопольская тетрадь», состоявший из семи стихотворений.

За два месяца пребывания в Чистополе Тарковский написал в Президиум Союза писателей около одиннадцати писем-заявлений с просьбой направить его на фронт. В декабре 1941 года он наконец получил вызов в Москву. Там он ждал направления в действующую армию и получил его в самом конце года. 3 января 1942 года Приказом Народного Комиссариата Обороны за № 0220 он был «зачислен на должность писателя армейской газеты» и с января 1942 по декабрь 1943 года работал военным корреспондентом газеты 16-й армии «Боевая тревога».

На передовую для сбора информации Арсений Александрович ходил, либо ездил через день. Его напарник Леонид Гончаров погиб при исполнении редакционного задания. Тарковскому не раз довелось участвовать в боевых действиях. 7 апреля 1943 он был награждён орденом Красной Звезды.

Как корреспонденту фронтовой газеты, ему приходилось работать в разных жанрах — на страницах «Боевой тревоги» печатались стихи Тарковского, воспевавшие подвиги солдат и офицеров, частушки, басни, высмеивавшие гитлеровцев. В те годы Тарковскому пригодился его опыт работы в газете «Гудок». Солдаты выреза́ли его стихи из газет и носили в нагрудном кармане вместе с документами и фотографиями близких, что можно назвать самой большой наградой для поэта. По предложению командующего фронтом генерала Баграмяна Тарковский при участии рядового Матвея Косенко написал песню «Гвардейская застольная» («Наш тост»). Вскоре на её основе Павлом Шубиным была создана песня «Волховская застольная», пользовавшаяся большой популярностью в армии (причём окончание песни несколько раз переделывалось различными авторами; в изначальной версии текста авторства Тарковского не было упоминания Сталина, а слова «Выпьем за Родину, выпьем за Сталина…» были добавлены позже, не ранее конца 1940-х.). Несмотря на трудные условия военного быта и на повседневную работу для газеты, Тарковский продолжал писать стихи и для себя, для будущего читателя — такие лирические шедевры, как «Белый день», «На полоски несжатого хлеба…», «Ночной дождь» и др.

В конце сентября 1943 года Тарковский получил кратковременный отпуск в качестве поощрения за боевой подвиг. По дороге с фронта в Москву Арсений Александрович написал несколько стихотворений («Хорошо мне в теплушке…», «Четыре дня мне ехать до Москвы…» и др.). После долгой разлуки он увиделся со своими родными, к тому времени вернувшимися из эвакуации. 3 октября, в день рождения дочери, Тарковский приезжал в Переделкино, где жила его первая семья.

13 декабря 1943 года под г. Городок Витебской области Тарковский был ранен разрывной пулей в ногу. В условиях полевого госпиталя у него развилась самая тяжёлая форма гангрены — газовая. Его жена, Антонина Александровна, с помощью друзей получила пропуск в прифронтовую полосу и привезла раненого Арсения в Москву, где в Институте хирургии профессор Вишневский произвёл ему шестую ампутацию. В 1944 году Тарковский вышел из госпиталя. В то время, когда Тарковский находился в госпитале, умерла от рака его мать, так и не узнав о несчастье, постигшем сына. Для Тарковского наступила новая жизнь, к которой он с трудом приспосабливался. За ним самоотверженно ухаживала его вторая жена, навещали друзья, Мария Ивановна, его первая жена, и дети.

В 1944 году Тарковский познакомился с переводчицей Татьяной Озерской, ставшей в 1951 году его третьей женой.

«Молчание музы». Восточные переводы (1945—1962) 
В 1945 году поэт по направлению Союза писателей ездил в творческую командировку в Тбилиси, где работал над переводами грузинских поэтов, в частности Симона Чиковани. В Тбилиси он познакомился с местными поэтами, писателями, актёрами.

В том же 1945 году Тарковский подготовил к изданию книгу стихов, которая получила одобрение на собрании секции поэтов в Союзе писателей, рукопись, несмотря на отрицательную рецензию критика Евгении Книпович, была подписана издательством к печати и дошла в производстве до стадии «чистых листов» и сигнального экземпляра. Но в силу политических «несоответствий» (в книге не было ни одного стихотворения, воспевавшего «вождя» — Сталина, и лишь одно — с упоминанием имени Ленина), после Постановления ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“» 1946 года печать книги была остановлена.

1946 год ознаменовался для Тарковского важнейшим событием его жизни — в доме Г. А. Шенгели он познакомился с Анной Андреевной Ахматовой, великой русской поэтессой. До момента знакомства они уже были связаны общей судьбой — постановление партии, направленное в основном против Ахматовой и Зощенко, жестоко ударило и по Тарковскому, лишив и его возможности печататься. Дружба поэтов продлилась до кончины Ахматовой.

1947 год был особенно трудным для Тарковского. Он тяжело переживал расставание со второй женой, Бохоновой, которая спасла ему жизнь, приехав за ним во фронтовой госпиталь, и которую он решил бросить. В 1946—1947 он проживал с Т. А. Озерской в Ашхабаде, работая над переводами туркменских поэтов (Махтумкули и др.). Для Тарковского начались долгие годы «молчания». Чтобы существовать, приходилось заниматься поэтическим переводом, что для зрелого поэта с ярко выраженной творческой индивидуальностью было тяжким бременем. Однако в эти годы шла работа над переводами классика туркменской литературы Махтумкули и каракалпакской эпической поэмы Кырк кыз («Сорок девушек»), которые стали доступны для русскоязычного читателя благодаря трудам Тарковского.

В 1949 году, во время подготовки празднования семидесятилетия Сталина, члены ЦК ВКП(б) поручили Тарковскому выполнить переводы юношеских стихов Сталина. Однако Сталин не одобрил идеи издания своих стихов, и подстрочники переведённых стихов были отозваны обратно. Летом 1950 года поэт отправился в Азербайджан (Баку, Мардакяны, Алты-Агач); там он работал над переводом поэмы Расула Рзы «Ленин».

В конце 1950 года Тарковский расторг брак с А. А. Бохоновой и 26 января 1951 года официально женился на Т. А. Озерской, которая до того несколько лет сопровождала поэта в командировках в качестве секретаря (сама она утверждает, что свадьба состоялась в 1946 году). 22 марта 1951 г. после тяжёлой болезни скончалась А. А. Бохонова, его вторая жена. На её смерть поэт отозвался стихами «Жизнь меня к похоронам…» и «Фонари».

Тарковский продолжал работать. Он ездил в творческие командировки, участвовал в декадах национальных литератур, встречался с поэтами и писателями, серьёзно занимался астрономией… И при этом не переставал писать для себя, в стол. Его рукописные тетради пополнялись новыми стихами. Особенно продуктивным был для поэта 1958 год, когда им было написано около сорока стихотворений, в том числе «Оливы», «Вечерний, сизокрылый…», «Пускай меня простит Винсент Ван-Гог…» и другие.

Первые сборники. Последние годы (1962—1989) 
Трагические неудачи с публикацией первой книги надолго отбили у Тарковского желание предлагать свои стихи к изданию. Даже с наступлением хрущёвской «оттепели» он не хотел нарушать свой принцип. Жена поэта, Т. А. Озерская, и его друг Виктор Виткович, понимая, что в новых условиях книга Тарковского может быть издана, подготовили подборку стихов, которую поэт назвал «Перед снегом», и отнесли её в редакцию поэзии издательства «Советский писатель». Книга получила одобрительные отзывы М. Алигер и Е. Златовой.

В 1962 году, когда Арсению Александровичу было уже 55 лет, вышла его первая поэтическая книга «Перед снегом». В конце августа того же года его сын кинорежиссёр Андрей Тарковский получил Гран-при Венецианского международного кинофестиваля. Таким образом, отец и сын дебютировали в одном году.

В 1960-е годы вышли ещё две книги Тарковского: в 1966 году — «Земле — земное», в 1969 — «Вестник». Тарковского стали приглашать с выступлениями на популярные в те годы вечера поэзии. В 1966—1967 годах он вёл поэтическую студию при Московском отделении Союза писателей. У него появилась возможность посетить в составе писательской делегации Францию и Англию (1966 и 1967 гг.). В Лондоне Тарковские встретились и познакомились с профессором Лондонского университета, знатоком русской литературы Питером Норманом и его женой Натальей Семёновной Франк, дочерью известного религиозного философа Семёна Франка, высланного по приказу Ленина из Советской России в 1922 году.

5 марта 1966 года умерла Анна Андреевна Ахматова; эта смерть явилась для Тарковского большим личным горем. 9 марта вместе с В. А. Кавериным Тарковский сопровождал гроб с телом Анны Андреевны в Ленинград, выступал на гражданской панихиде по ней. Памяти Анны Ахматовой поэт позже посвятил цикл стихотворений.

В 1971 году Тарковскому была присуждена Государственная премия Туркменской ССР им. Махтумкули. В 1974 год вышла первая книга избранных стихов Тарковского «Стихотворения» с предисловием Маргариты Алигер, в которую вошли произведения, написанные им с 1929 по 1971 год. В 1977 году, в связи с семидесятилетием Тарковского, советское правительство наградило его орденом Дружбы народов.

В 1978 году в Тбилиси в издательстве «Мерани» вышла книга Тарковского «Волшебные горы», в которую наряду с его оригинальными стихотворениями были включены его переводы грузинских поэтов.

5 октября 1979 года умерла Мария Ивановна Вишнякова, первая жена поэта, мать его детей, Андрея и Марины, женщина, с которой были связаны годы становления Тарковского как поэта и как личности, которая воспитала его детей в духе любви к отцу и к его поэзии. Арсений Александрович присутствовал на её похоронах на Востряковском кладбище.

В начале 1980-х гг. вышли три книги Тарковского: 1980 — «Зимний день» (изд. «Советский писатель»), 1982 — «Избранное» (изд. «Художественная литература»), 1983 — «Стихи разных лет» (изд. «Современник»). Самое значительное из этих изданий — книга «Избранное» (Стихотворения, поэмы, переводы) — наиболее полная книга поэта из числа вышедших при его жизни.

6 марта 1982 года уехал в Италию для работы над фильмом «Ностальгия» Андрей Арсеньевич Тарковский. 10 июля 1984 года на пресс-конференции в Милане Андрей заявил о своём невозвращении в Советский Союз. Это решение сына Тарковский принял, уважая его гражданскую позицию. Однако в письме к нему Арсений выразил своё убеждение в том, что русский художник должен жить и работать на родине, вместе со своим народом переносить все тяготы, выпавшие ему на долю. Арсений Александрович тяжело переживал разлуку с сыном. Смерть Андрея 29 декабря 1986 года явилась для отца неожиданным и страшным ударом. Болезнь Арсения Александровича стала стремительно прогрессировать.

Усилиями Секретариата Союза кинематографистов СССР имя Андрея Тарковского начало возвращаться на родину. Это сняло опалу и с отца. В связи с восьмидесятилетием Арсений Александрович был награждён в 1987 году орденом Трудового Красного Знамени. В том же году вышли сборники Тарковского, «От юности до старости» (изд. «Советский писатель») и «Быть самим собой» (изд. «Советская Россия»), в подготовке к изданию которых он сам уже не участвовал из-за тяжёлого физического состояния.

Последние годы жизни Арсений Тарковский провёл в Доме ветеранов кино. К ноябрю 1988 года его состояние настолько ухудшилось, что он был направлен на лечение в Центральную клиническую больницу. В начале ноября того же года Тарковский был награждён орденом Отечественной войны I степени.

Вышедшая в апреле 1989 года книга «Звёзды над Арагацем» (Ереван, изд. «Советакан Грох») была последним прижизненным изданием поэта.

Арсений Александрович скончался в больнице вечером 27 мая 1989 года. Прощание с поэтом прошло в Большом зале Центрального дома Литераторов. Похороны состоялись 1 июня на кладбище в Переделкине после отпевания, которое совершил митрополит Минский Филарет, в храме Преображения Господня.

В ноябре 1989 года Постановлением Правительства СССР Арсению Тарковскому была посмертно присуждена Государственная премия СССР за книгу «От юности до старости».

В 1993 году по инициативе петербургского издателя Вадима Назарова был выпущен сборник «Благословенный свет» с предисловием Юрия Кублановского и хроникой жизни и творчества поэта (в качестве составителя выступила Марина Арсеньевна Тарковская).

К генеалогии Арсения и Андрея Тарковских 

По данному вопросу существуют две версии: одна — кумыкская (шаухальская), другая — польская (шляхетская).

Польская версия 
Наиболее полно она впервые изложена в различных газетных публикациях и книге «Осколки зеркала» Марины Тарковской, дочери Арсения Тарковского. «Помню, ещё девочкой, рассказывает она, — я видела генеалогическое древо Тарковских, которое хранилось в нашем доме после смерти бабушки, папиной матери. На пергаменте тушью были нарисованы кружочки, в каждый из которых было вписано имя. Я помню, что нашла имя папы и братьев. Более далекие предки тогда меня не интересовали. Потом этот пергамент куда-то исчез, осталась грамота 1803 г. — „патент“, написанный по-польски, в котором подтверждаются дворянские привилегии майора Матвея Тарковского. Из этой грамоты и других документов ясно, что род Тарковских — польского происхождения, что прадед и дед папы жили на Украине и были военными. Они исповедовали римско-католическую веру, а папин отец был записан в церковной книге православным и считал себя русским. Так что родословная, которая составлена дагестанскими исследователями, ничем не подтверждается».

Кумыкская версия 
Эта версия, очевидно, в семье Тарковских существовала изначально и получила широкое распространение со времени первого приезда Арсения Тарковского в Дагестан в 1938 году. На своё происхождение от шамхалов Дагестана не раз указывали и отец, и сын Тарковские. Более того они «гордились своими дагестанскими предками». О существовании в семье такой версии происхождения их фамилии не отрицает и дочь Арсения Марина Тарковская.

Однако ни эта, ни другая (польская) версии, многократно воспроизводимые на страницах публицистической и мемуарной литературы, документированными источниками не подкрепляются.

Семья 
 Первая жена (1928—1940) — Мария Ивановна Тарковская-Вишнякова (5 ноября 1907—5 октября 1979)
 Сын — Андрей Тарковский (4 апреля 1932—29 декабря 1986)
 Дочь — Марина Тарковская (род. 3 октября 1934 года)
 Вторая жена (1940—1950) — Антонина Александровна Бохонова (1905—22 марта 1951)
 Третья жена (1951—1989) — Татьяна Алексеевна Озерская (25 ноября 1907—1991)

Память 

4 апреля 2007 года был выпущен почтовый блок России, посвящённый Арсению Тарковскому и Андрею Тарковскому. В блоке — две марки с их портретами и годами жизни. На полях блока приведена цитата из стихотворения Арсения Тарковского «И это снилось мне, и это снится мне…» (1974): «Не надо мне числа: // Я был, и есть, и буду».

В феврале 2008 года было объявлено, что в Москве, по адресу 1-й Щипковский переулок, дом 26 (где семья поэта жила в 1934—1962 годах), к 2011 году будет открыт музей Арсения и Андрея Тарковских. В итоге (2017 год) проект так и не был реализован.

20 июня 2010 стало известно, что в Кропивницком планируют установить памятник Арсению Тарковскому. Финансирование установки памятника будет обеспечено на государственном уровне украинской и российской сторонами. Автором памятника будет местный архитектор Виталий Кривенко. В рамках украинской декоммунизации именем Арсения Тарковского была переименована бывшая улица Володарского в Кропивницком.

Именем Арсения Тарковского названа улица в ДСК «Мичуринец».

Премии 
 Государственная премия Каракалпакской АССР (1967)
 Государственная премия Туркменской ССР (1971)
 Государственная премия СССР (1989) за книгу «От юности до старости» (Посмертно)

Библиография

Прижизненные сборники 
 Повесть о прекрасной Гулаим, батыре Арыслане и сестре его Алтынай, о бае Аллаяре и пастухе Журыне, о шахе Надире и хане Суртайше: Для среднего и старш. возраста. / [Грав. на дереве В. Носко]. — : Детгиз, 1958. — 190 с.: ил.
 Перед снегом: Стихи. — : Советский писатель, 1962. — 142 с.
 Повесть о прекрасной Гулаим, батыре Арыслане и сестре его Алтынай, о бае Аллаяре и пастухе Журыне, о шахе Надире и хане Суртайше. [Грав. на дереве В. Носко]. — 2-е изд. — : Детская литература, 1965. — 190 с.: ил. (Школьная б-ка. Для восьмилетней школы)
 Земле — земное. — : Советский писатель, 1966. — 175 с., портр.; (Вторая книга стихов)
 Вестник: Стихи. — : Советский писатель, 1969. — 291 с.: портр.
 Стихотворения. — : Художественная литература, 1974
 Волшебные горы: Стихи и переводы с грузинского. — [Предисл. М. Синельникова]. — Тбилиси: Мерани, 1978. — 283 с.; 15 000 экз. 
 Зимний день. — : Советский писатель, 1980. — 95 с.: портр.
 Избранное: Стихотворения. Поэмы. Переводы (1929—1979); [Вступит. статья С. Чупринина]. — : Художественная литература, 1982. — 736 с.: портр. В пер. [Наиболее полное прижизненное собрание стихотворений и переводов]
 Стихи разных лет: Стихи.; [Худож. К. Авдеев]. — : Современник, 1983—206 с.: ил.
 От юности до старости: Стихи. — : Советский писатель, 1987. — 112 с. — 50 000 экз. [Государственная премия СССР (1989)]
 Быть самим собой: Стихи. — : Советская Россия, 1987. — 252 с., портр.; В пер.
 Звезды над Арагацем: Стихи и переводы с армянского; [Предисл. А. Истогиной; Худож. Д. Гаспарян]. — Ереван: Советакан грох, 1988. — 236 с., портр.: ил.; в пер. — 5 000 экз.; ISBN 5-550-00114-4

Издания 
Выборочно:
 Благословенный свет: Стихотворения. / Сост. и послесл. М. Тарковской; Предисл. Ю. Кублановского. — : Северо-Запад, 1993. — 367 с.: портр. В пер. (1000 лет русской литературы. Библиотека русской классической литературы. XX век) ISBN 5-8352-0265-2
 Стихи тех лет. — : Славистика, 1994. — 30 с.; 99 экз.; ISBN 5-280-02326
 Белый день: Стихи. — : ЭКСМО-пресс: Яуза, 1997. — 382 с.: ил.; В пер. (Домашняя библиотека поэзии. ДБП) ISBN 5-04-000066-9
 Стихотворения и поэмы. — : Профиздат, 1997. — 383 с.: портр. (Поэзия XX в.) ISBN 5-255-01311-0
 Стихотворения и поэмы. — : Профиздат, 2000. — 383 с.: портр.; (Поэзия XX века) ISBN 5-255-01311-0
 Собеседник: Стихотворения разных лет. — : Эксмо, 2003 (ГУП ИПК Ульян. Дом печати). — 382 с.: ил., портр.; В пер. (Золотая серия поэзии) ISBN 5-699-04890-1
 Вот и лето прошло: Стихотворения. — : Эксмо, 2004 (ГУП ИПК Ульян. Дом печати). — 350 с.: портр.; В пер. (Самое лучшее, самое любимое) ISBN 5-699-07648-4
 Вот и лето прошло: Стихотворения. — : Эксмо, 2008. — 350 с.: ил., портр.; В пер. (Самое лучшее, самое любимое) ISBN 978-5-699-07648-2
 Звёздный каталог: Стихотворения. — : Эксмо, 2008. — 349 с.: портр.; В пер. (Поэтическая библиотека) ISBN 978-5-699-25272-5
 Благословенный свет: Стихотворения. — : Азбука-классика, 2008. — 334 с.; (Азбука-классика) ISBN 978-5-91181-839-5
 Судьба моя сгорела между строк. — : Эксмо, 2009. — 399 с.: ил., портр.; в пер. — ISBN 978-5-699-34021-7
 Книга травы. — : Комсомольская правда; : Амфора, 2012. — 239 с.: ил.; (Великие поэты) ISBN 978-5-87107-289-9
 Благословенный свет: Cтихотворения. — : Азбука, 2012. — 334 с.; (Азбука-классика) ISBN 978-5-389-03146-3
 Благословенный свет: Cтихотворения. — : Азбука, 2013. — 334 с.; (Азбука-классика) ISBN 978-5-389-03146-3
 Благословенный свет: Cтихотворения. — : Азбука, 2015. — 334 с.; 2000 экз.; (Азбука-классика) ISBN 978-5-389-03146-3
 Стихотворения; Поэмы. — : Э, 2017. — 542 с., [10] л. ил., портр., цв. ил. — 3 000 экз. (Библиотека классической литературы) ISBN 978-5-699-95647-0
 Стихотворения разных лет; Статьи, заметки, интервью; [сост., подготовка текстов и коммент. М. А. Тарковской и В. А. Амирханяна]; Государственный литературный музей. — : Литературный музей, 2017. — 606 с.: ил., портр. — 2000 экз. (Издательская серия «Тарковские. Из наследия» кн. 2) ISBN 978-5-9907409-9-0

Собрание сочинений 
 Собрание сочинений в 3-х тт.; [Сост. Т. Озерской-Тарковской; Примеч. А. Лаврина]. — : Художественная литература,1991—1993;
 Том 1. Стихотворения — 1991. — 464 с., ил.; 50 000 экз.; ISBN 5-280-02324-8
 Том 2. Поэмы. Стихотворения разных лет. Проза — 1991. — 272 с., ил., цв. ил.; 50 000 экз.; ISBN 5-280-02326-4
 Том 3. Переводы — 1993. — 464 с., ил; 20 000 экз.; ISBN 5-280-02065-6

Переводы 
Выборочно:
 Поэты Азербайджана: Сборник стихов. / Пер. А. Тарковского, А. Штейнберга. — : Гослитиздат, 1935 (17 ф-ка нац. книги треста «Полиграфкнига»). — Обл., 101 с.
 Микаэль Гасан оглы Рафили Песни о городах: Стихи; Пер. с тюрк. Арсения Тарковского. — : Гослитиздат, 1936 (тип. треста «Полиграфкнига») — 87 с.
 Поэты Крыма. В переводах с татарского Бориса Брика и Арсения Тарковского. — : Гослитиздат, 1937. — 101 с.
 Поэты Чечено-Ингушетии: Сборник стихов. В переводе Арсения Тарковского. — Грозный: Чечинггосиздат, 1939. — 120 с.
 Кемине. Собрание песен и стихов. , 1940
 Радуле Стийенский Спужская крепость: поэма в 6 песнях; пер. с серб. Арсения Тарковского. — : Молодая гвардия, 1944. — 64 с.
 Стийенский Р. Зелёный меч. М.-Л., 1945
 Расул Рза Ленин: Поэма. [Пер. А. Тарковский]. — Баку: Азернешр, 1950. — 169 с.
 Сорок девушек: (Кырк кыз): Каракалпак. народная поэма: Записана со слов сказителя Курбанбая Тажибаева / В переложении А. Тарковского; [Послесл. Н. Давкараева]; [Ил.: В. Кайдалов]. — : Гослитиздат, 1951. — 379 с., ил.
 Кемине Стихи; Пер. с туркм. А. Тарковский; [Декада туркм. литературы и искусства]. — Ашхабад: Туркменгосиздат, 1952. — 79 с.
 Аман Кекилов Золотые сети: Сказки в стихах: Для детей. / Пер. с туркм. А. Тарковского. — Ашхабад: Туркменгосиздат, 1955. — 55 с.
 Аман Кекилов Пастух и падишах: Сказка в стихах: [Для младш. школьного возраста] / Пер. с туркм. А. Тарковского; [Ил.: С. Куприянов]. — : Детгиз, 1955. — 40 с.: ил.
 Атакопек Мергенов Джерен: Повесть в стихах. [Пер. с туркм. А. Тарковского]. — Ашхабад: Туркменгосиздат, 1955. — 12 с.: ил.
 Таджибаев К. Сорок девушек. , ГИХЛ, 1956
 Молланепес Зохре и Тахир: [Дестан]; В переводе с туркм. Т. Озерской и А. Тарковского; [Вступ. статья А. Кекилова]. — Ашхабад: Туркменгосиздат, 1956. — 185 с.
 Ованес Шираз Сиаманто и Хаджезаре: Поэма-сказка: [Для старш. возраста] / Пер. с арм. А. Тарковского; Рис. Г. Ханджяна. . — : Детгиз, 1956. — 54 с.: ил.
 Радуле Стийенский Волшебные гусли: Сказки в стихах: Для сред. возраста. / Авториз. пер. с серб. А. Тарковского. —: Детгиз. Ленингр. отд-ние, 1957. — 272 с., 1 л. портр.
 Курманбек: Героическая поэма / Пер. с киргиз. А. Тарковского. — Фрунзе: Киргизучпедгиз, 1961. — 149 с.
 Кемине. Стихотворения. — Пер. с туркм. А. Тарковского. — : Худож. лит., 1968. — 86 с.
 Абу-ль-Аля аль-Маарри Стихотворения. М., 1971
 Аткай Сотау и Рашия: Поэма / Авториз. пер. с кумык. А. Тарковского; [Ил.: А. И. Ременник]. — : Сов. писатель, 1971. — 88 с.: ил.
 Илья Чавчавадзе Несколько картин или случай из жизни разбойника: Поэма. — Пер. с груз. Арсения Тарковского. — Тбилиси: Мерани, 1975. — 37 с.: ил.
 Абу-ль-Аля аль-Маарри Стихотворения. / Пер. А. Тарковского — М., Художественная литература, 1979.
 Курбанбай Тажибаев Сорок девушек. Кырк кыз: Каракалп. народная поэма / Записана со слов сказителя Курбанбая Тажибаева; В переложении А. Тарковского. — Переизд. — Нукус: Каракалпакстан, 1983. — 358 с.: цв. ил.
 Поэзия народов Кавказа в переводах Арсения Тарковского / [Сост.: В. Амирханян]. — : Дедалус, 2002. — 287 с.; ISBN 5-93154-004-0

В переводах на другие языки

Переводы на греческий язык 

 Ταρκόφσκι, Αρσένι. Ποιήματα [Тарковский, Арсениий. Стихи : пер. на греч. Д. Триантафиллидиса]. — Афины: Samizdat, 2022. — ISBN 978-618-5220-65-5

Фильмы, в которых звучат стихи А. А. Тарковского 
 Зеркало — звучат стихи в исполнении автора.
 Ностальгия — стихотворение «Меркнет зрение — сила моя» читает Олег Янковский.
 Посредине мира — звучат стихи в исполнении автора.
 Сталкер — стихотворение «Вот и лето прошло» читает Александр Кайдановский.
 Малютка жизнь — автор с экрана читает свои стихи.
 По законам военного времени (сериал, 2 сезон 8 серия) — стихотворение «Близость войны» читает Екатерина Климова.

Музыка 
 Группы «Браво» и «Круиз» исполняли песню «Звёздный каталог» на стихи А. Тарковского.
 София Ротару — «Только этого мало» на стихи А. Тарковского.
 Елена Фролова написала много песен на стихи Арсения Тарковского.
 Песню «Кузнечики» на стихи А. Тарковского написал Сергей Никитин. Её исполняет Елена Камбурова.
 Александр Карпенко написал несколько песен на стихи Арсения Тарковского.
 Рок-группа «Диалог» — «Эвридика», «Сверчок», «Под прямым углом», «Стань самим собой», «Я пытался разобраться сам», «Флейта», «Ночной дождь», «Рыбак», «Верблюд», «Дом напротив», «Пускай меня простит Винсент Ван-Гог», а также сюита «Посредине мира» на стихи А. Тарковского.
 Регги-группа «Jah Division» — «Стол накрыт» на стихи А. Тарковского.
 Вадим и Валерий Мищуки — песня «Ночной дождь»
 The Revolutionary Army of the Infant Jesus — Nostalgia
 Pier Bucci & B.A.D. — Poem [Maruca] Стих «Жизнь, жизнь»
 Jay Jay Pistolet — Can’t Let Go
 Группа «Darkwood» — «Aftermath» на стих А. Тарковского «Вот и лето прошло»
 Группа Стаса Намина «Цветы» — песня «Зуммер»
  — «Да будет мир благословен», «Спасибо скажу», «Домик»
Фрагмент из стихотворения «С утра я тебя дожидался вчера…»
 Группа «Chante Ista» — Стих «Жизнь, Жизнь»
 Группа «Despot» (Бразилия, блэк метал) сингл «Artifact», звучат строчки «Вот и лето прошло»
 АЛ-90, FMSAO — VCHERA — звучит стихотворение «С утра я тебя дожидался вчера…»

Книги, в которых использованы стихи А. А. Тарковского 
 стихотворение «Я так давно родился…» было использовано в повести Зеленые воды Ишмы из цикла Наваждения Макса Фрая
 стихотворение «Дерево Жанны» было использовано в повести Мастер Ветров и Закатов из цикла Сновидения Ехо Макса Фрая

Примечания

Ссылки 

 
 В Москве появится музей Арсения и Андрея Тарковских//Лента.ру
 //Известия
 Александр Карпенко Портреты поэтов: Арсений Тарковский. Посредине мира. «Зинзивер» № 3 (95), 2017

Русские поэты
Лауреаты Государственной премии Туркменской ССР
Инвалиды Великой Отечественной войны
Авторы текстов группы «Браво»
Жители Дома писательского кооператива (ЖСК «Московский писатель»)
Похороненные на Переделкинском кладбище